Dicky Dorsett – calciatore inglese
 Phillip Dorsett – giocatore di football americano statunitense
 Tony Dorsett – ex giocatore di football americano statunitense